Municipio de Smithfield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Smithfield (condado de Johnston, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Johnston.
 Municipio de Smithfield (condado de DeKalb, Indiana), un municipio ubicado en el condado de DeKalb.
 Municipio de Smithfield (condado de Fayette, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Smithfield (condado de Jefferson, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Smithfield (condado de Bradford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bradford.
 Municipio de Smithfield (condado de Huntingdon, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Huntingdon.
 Municipio de Smithfield (condado de Monroe, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Monroe.